XFL steht für:
 XFL (2020), American-Football-Liga
 XFL (2001), ehemalige American-Football-Liga
 Bell XFL-1 Airabonita, US-amerikanischer trägergestützter Abfangjägerprototyp der US-Navy auf Basis der Bell P-39 Airacobra

XF L steht für:
 Jaguar XF L, in der VR China verlängerte Pkw-Version des Jaguar X260 (Jaguar XF)

Abkürzung